Plaats in Indonesië
 Tegalaren (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tegalaren (Ligung), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java